Das Herreneinzel der French Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Gastón Gaudio. Das Finale bestritten Rafael Nadal und Mariano Puerta, welches Nadal in vier Sätzen gewann. Dies war sein erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2005